CKT TMIT-Champion System (de l'acrònim en anglès de Carbon Knowledge Team), equip ciclista de la Xina
 ckt també és el codi ISO 639-3 del txuktxi, llengua parlada pels txuktxis de Rússia